La Srpska Liga 2012-2013 è stata la 21ª edizione della terza divisione di calcio per squadre della Serbia.

È la decima edizione divisa in quattro gironi: Vojvodina, Belgrado, Ovest ed Est; ed è la settima dalla separazione fra Serbia e Montenegro.

Vojvodina 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2013-2014
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2013-2014
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Ovest 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2013-2014
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Est 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2013-2014
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio promozione 
 Sinđelić Niš - Radnik Surdulica    0-3
 Radnik Surdulica - Sinđelić Niš    0-1
 * Radnik Surdulica promosso

Risultati

Note

Voci correlate 
SuperLiga 2012-2013
Prva Liga Srbija 2012-2013
Kup Srbije 2012-2013

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2012-2020 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2012-13 su rsssf.com
 Girone Vojvodina su srbijasport.net
 Girone Belgrado su srbijasport.net
 Girone Ovest su srbijasport.net
 Girone Est su srbijasport.net

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012